De Svenska Cupen 2008 was de 53ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden.

Het toernooi, dat middels een lente-herfstcompetitie werd gespeeld, begon op 20 maart en eindigde op 21 september met de finale in de Fredriksskans in Kalmar. De beker ging voor de vijfde keer (na 1979, 1982, 1983, 1991) naar IFK Göteborg dat in de finale Kalmar FF, de bekerwinnaar van 2007, versloeg na strafschoppen.

Deelname en opzet 
Er namen dit jaar 98 clubs aan deel. Dit waren de zestien clubs uit de Allsvenskan (de hoogste divisie in Zweden), de zestien clubs uit de Superettan (de tweede divisie) en 66 clubs uit de lagere (district)divisies. Het bekertoernooi omvatte dit jaar zeven ronden, die door middel van het knock-outsysteem werd gespeeld.

Uitslagen

Eerste ronde 
De wedstrijden werden van 20 maart tot en met 12 april gespeeld.

Tweede ronde 
De wedstrijden werden op 23, 29 en 30 maart en 1 april gespeeld.

Derde ronde 
De wedstrijden werden van 14-18 juni gespeeld.

Vierde ronde 
De wedstrijden werden op 25, 26 en 28 juni gespeeld.

Schema

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Allsvenskan 2008
Superettan 2008

2008
Zweden